ЖФК «Днепр-Могилёв» — белорусский женский футбольный клуб, базирующийся в Могилёве.

Одной из первых команд БССР стала женская футбольная команда «Надежда», образованная в феврале 1988 г. при объединении «Могилевжилстрой», руководителем которого был Виктор Богомазов. Инициатором создания команды был председатель Совета физкультуры этого объединения Олег Юзеев. Свои первые шаги команда делала на спортивной базе ГПТУ-54 под руководством заслуженного тренера Республики Беларусь Ивана Туркова и тренера Вячеслава Туркова. Свою первую игру «Надежда» провела 1 июня 1988 г. в Могилеве на стадионе «Химик» с командой «Виктория» (Брест) и выиграла со счетом 9:0. В зональных отборочных всесоюзных соревнованиях набрали 36 очков, заняли первое место и получили право участия в финале отборочных соревнований. 17—22 октября 1989 года в Могилёве проходил отборочный турнир за право участия в первом чемпионате СССР 1990 года, на котором первое место заняла «Надежда» (в составе Ирина Старосотникова, Галина Сергеева, Татьяна Волкова, Лолита Горевая, Светлана Бальцевич, Наталья Глядко, Светлана Солдатенко, Ирина Козеева, Елена Кононова, Наталья Сысоева, Алла Сурман, Валентина Данилевская, Алла Шестакова и Елена Ананич). Дебютировал в Высшей лиге Первого чемпионата Советского союза в 1990 году, в котором занял 5 место. По ходу сезона предприятие, на базе которого существовала команда, попало в сложную денежную ситуацию и прекратило финансирование, после чего клубу была оказана помощь городского исполкома В 1991 году «Надежда» заняла 2-е место в Высшей лиге и дошла до полуфинала Кубка СССР по футболу среди женщин. С 1992 года участвует в Женском Чемпионате Белоруссии. В 1991 по декабрь 2015 года команду тренировал Александр Ласточкин. C января 2016 главный тренер команды Шиндиков Владимир Петрович. В начале 2017 года команда была выведена из структуры футбольного клуба «Днепр-Могилёв». В 2018 году принимал участие в чемпионате Белоруссии по мини-футболу. В начале 2020 года клуб сменил название на «Днепр-Могилёв».

Названия клуба 
 1988—1994, 1998—2003, 2006—2008 — Надежда
 1995—1997 — Надежда-Спартак
 2004—2005 — Надежда-Лифтмаш
 2009—2012 — Надежда-СДЮШОР № 7
 2013—2015 — Надежда-Днепр
 2016—2020 — Надежда-СДЮШОР № 7
 с 2020 — Днепр-Могилёв

Достижения

Чемпионат СССР (до 1992 года) 
  Серебряный призёр — 1 раз (1991)

Чемпионат Белоруссии (с 1992 года) 
  Чемпион Беларуси — 2 раза (1992, 1993)
  Серебряный призёр — 3 раза (1994, 2002, 2003)
  Бронзовый призёр — 7 раз (1995, 2004, 2005, 2010, 2014, 2015, 2016)

Кубок Белоруссии 
  Обладатель кубка — 4 раза (1992, 1993, 1994, 2004)
  Финалист кубка — 2 раз (2003, 2008)

Суперкубок Беларуси 
  Обладатель суперкубка — 1 раз (2005)

Текущий состав

Юниорский состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
По состоянию на 10 июня 2021 года.
 Главный тренер: Михаил Викторович Соболев
 Тренер: Александр Александрович Шевцов (род. 15.03.1993)
 Тренер вратарей: Андрей Викторович Мирошниченко (род. 26.12.1986)
 Начальник команды: Эдуард Эдуардович Болтрушевич
 Массажист: Наталья Витальевна Голубева

Известные игроки 
   Ирина Козеева (1988—1993)
  Елена Кононова (1990—1991)
  Оксана Знайденова (2005)
  Валентина Нижегородова (2010)
  Наталья Ласточкина (2010—2016, 2019)
  Инесса Певзнер (2011—2014)
  Наталия Мунтяну (2012—2016)
  Ольга Мелконянц (2015)
  Анастасия Филенко (2015—2016)
  Екатерина Авхимович (2016)

Результаты выступлений по годам

Поставщики экипировки 
С 2014 года поставщиком формы для команды является STALLER.

Примечания

Ссылки 
 ЖФК Надежда-СДЮШОР№ 7 Сайт ассоциации «Белорусская федерация футбола»
 Официальная группа ЖФК «Надежда-СДЮШОР-7» Могилёв
 FK Nadezhda SDJuShOR-7 Mogilev (англ.).  Women Soccerway.

Женские футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Могилёва